Blackmount bezeichnet
 einen Ort in New Hampshire, siehe Blackmount (New Hampshire);
 einen Ort in Neuseeland, siehe Blackmount (Neuseeland).